Er waren meerdere personen genaamd Mariano Paredes:
 Mariano Paredes y Arrillaga, president van Mexico in 1846
 Mariano Paredes, president van Guatemala van 1849 tot 1851